«Antonio Díaz» - conjunto del nombre propio Antonio y el apellido Díaz - puede referirse a:

Personajes 
 Antonio Díaz (1784-1826), comandante de las Fuerzas Sutiles de Nueva Esparta, Venezuela, vencedor en la Batalla de la isla de Pagayos (1817), en el Orinoco;
 Antonio F. Díaz (1789-1869), militar, político, escritor y periodista uruguayo de origen español;
 Antonio J. Díaz  (1980-), karateca venezolano;
 Antonio Díaz Campos (2000-), futbolista chileno;
 Antonio Díaz Villamil (1897-1948), escritor, novelista e historiador boliviano;
 Antonio Miguel Díaz (1968-), ciclista profesional español;
 Antonio Díaz-Miguel (1934-2000), jugador y entrenador de baloncesto español;
 Antonio Díaz Gil (1934-2014), jugador de fútbol español;
 Antonio Díaz Jurado (1969-2013), jugador de fútbol español;
 Antonio Díaz (1986-), ilusionista español;
  Pedro Antonio Díaz (1852-1919), presidente de la República de Panamá;

Toponimia 
 en Venezuela
 municipio Antonio Díaz, ubicado en Delta Amacuro.
 municipio Antonio Díaz, ubicado en Nueva Esparta.